Айдаров — фамилия, происходящая от личного имени Айдар.

Известные носители 
 Айдаров, Алексей Петрович (род. 1974) — биатлонист.
 Айдаров, Асылбек Суйеуханович (род. 1940) — казахский общественный деятель, журналист.
 Айдаров, Бекбо — первый секретарь Нарынского обкома КПСС.
 Айдаров, Губайдолла (1921—2001) — учёный, доктор филологических наук, Заслуженный деятель науки Казахстана.
 Айдаров, Жавдет Караматулович (1918—2000), хоровой дирижёр, педагог, преподаватель Казанской консерватории и Казанского музыкального училища.
 Айдаров, Знаур Заурбегович (1889‒1919) — участник Гражданской войны в Грузии.
 Айдаров, Иван Петрович (род. 1932) — российский учёный, действительный член РАСХН, профессор.
 Айдаров, Ильяс Сайярович (род. 1956) — российский художник, действительный член Российской академии художеств, Заслуженный художник Российской Федерации.
 Айдаров (Кан), Иосиф Абрамович (1884—1945) — советский учёный, профессор.
 Айдаров, Кали — старший чабан каракулеводческого совхоза «Кенимех» Министерства совхозов СССР, Кенимехский район Бухарской области, Герой Социалистического Труда.
 Айдаров, Камал Гимадеевич (1891—1944) — государственный деятель республики Башкортостан, участник Башкирского национального движения, член ВКП(б) с 1917 года, директор Башгиз.
 Айдаров, Михаил Петрович   (1815—1878) — подполковник Корпуса горных инженеров, изобретатель и педагог; действительный статский советник. 
 Айдаров, Сайяр Ситдикович (1928—2014) — архитектор.
 Айдаров, Сергей Васильевич (1867—1938) — актёр, режиссёр, театральный педагог.
 Айдаров, Ситдик Ханифеевич (1895—1938) — татарский советский актёр, певец.
 Айдаров, Ташбай (1919 — ?) — Герой Социалистического Труда.

 Айдарова, Наталья Михайловна (род. 1932 — ?) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда

См. также 
 Айдаровы — дворянский род.

Примечания